Oliver (Geórgia)
Oliver (Pensilvânia)
Oliver (Wisconsin)
Oliver! — filme
Oliver (cantor)

Desambiguações de topônimos